Le tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept 2017 (en anglais New Zealand rugby sevens 2017) est la troisième étape de la saison 2016-2017 du World Rugby Sevens Series. Elle se déroule sur deux jours les 28 et  au Westpac Stadium de Wellington, en Nouvelle-Zélande.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Challenge Trophy

Matchs de classement

Challenge 13e place

Challenge 5e place

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi :  Seabelo Senatla (8 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Seabelo Senatla et  Gavin Lowe (40 points) 
 Impact player :  Seabelo Senatla 
 Joueur de la finale :  Seabelo Senatla 
 Équipe type :
  Jasa Veremalua
  Adam Zaruba
  Kwagga Smith
  Joeli Lutumailagi
  Jerry Tuwai
  Seabelo Senatla
  James Fleming
 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 World Rugby Sevens Series
 New Zealand rugby sevens

Lien externe 

2017
Événement sportif à Wellington
Rugby à sept en 2017
Sport en Nouvelle-Zélande en 2017
Sport en janvier 2017